5-й выпуск Арктической гонки Норвегии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам северной Норвегии, расположенным за северным полярным кругом. Гонка состояла из 4 этапов и проводилась с 10 по 13 августа 2017 года в рамках Европейского тура UCI 2017 (категория 2.HC).

Победителем гонки, выиграв первый и последний этапы, стал бельгийский велогонщик Дилан Тёнс из .

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 5 команд мирового тура. Также были приглашены 12 профессиональных континентальных команд и 4 континентальные. Каждая команда могла состоять не более чем из 6 велогонщиков. На старт соревнования вышли 123 спортсмена из 126 заявленных. Прошлогодний победитель, итальянец Джанни Москон и его команда , в гонке не участвовали.

Маршрут 
Маршрут гонки был представлен в начале января 2017 года.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4 
За 2.5 км до финиша из основной группы атаковал победитель первого этапа и лидер общего зачета, бельгиец Дилан Тёнс из . Создав просвет и сумев удержать его до финиша, он выиграл этап, опередив преследователей на 11 сек и стал победителем всей гонки.

Лидеры классификаций 
На Арктической гонке Норвегии 2017 разыгрывались четыре разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался синей майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на этапах: 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Лидер очковой классификации носил зеленую майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на этапах и за первые три позиции на промежуточных финишах.

Красная майка присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины категорийных подъемов в числе первых. Каждому подъему на гонке, в зависимости от его сложности, была присуждена категория:первая или вторая. Чем выше категория подъема, тем больше очков на нем разыгрывалось.

Лидер молодежной классификации награждался белой майкой. Данная классификация рассчитывалась также, как и генеральная, но только между гонщиками, моложе 25-ти лет.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиция команд определялась по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Дополнительно, после каждого этапа вручался приз самому агрессивному гонщику, который по мнению жюри гонки во главе с директором гонки, был самым атакующим и активным, проявил упорство и мастерство. На следующем этапе он отмечался красным номером.

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт   
 Арктическая гонка Норвегии 2018 на FirstCycling

Примечания

Источники  
 

Арктическая гонка Норвегии
Европейский тур UCI 2017
Спорт в Норвегии в 2017 году